Левоне () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

Население составляет 490 человек (2008 г.), плотность населения составляет 98 чел./км². Занимает площадь 5 км². Почтовый индекс — 10070. Телефонный код — 0124.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Иаков Старший, празднование в первой воскресение июля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20120310222857/http://www.comunedilevone.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/